Dopiewo (plaats), plaats in Polen
 Dopiewo (gemeente), gemeente in Polen